Working Class Hero: The Definitive Lennon – podwójny album kompilacyjny podsumowujący karierę muzyczną Johna Lennona, który został wydany 3 października 2005 (sześć dni przed 65. rocznicą urodzin artysty). Zawiera on przegląd przez całą twórczość Lennona. Utwory zamieszczone na płycie są zremiksowane i zremasterowane, gdyż pochodzą z reedycji solowych albumów Johna, wydanych w latach 2000 - 2005 pod nadzorem Yoko Ono. Album został dość ciepło przyjęty przez krytyków i środowisko muzyczne. Na brytyjskich listach przebojów osiągnął jedenaste miejsce, lecz w USA był dopiero na sto trzydziestej piątej pozycji.

Lista utworów 
Wszystkie utwory napisane przez Johna Lennona, poza zaznaczonymi.

Płyta pierwsza

Płyta druga

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Johna Lennona
Albumy Capitol Records
Albumy Parlophone
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2005